

Austria 
 Kirchheim im Innkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Francja 
 Kirchheim – miejscowość

Niemcy 
 Kirchheim – dzielnica Euskirchen
 Kirchheim – dzielnica Heidelbergu
 Kirchheim – dzielnica Tittmoning 
 Kirchheim – część gminy (Ortsteil) Amt Wachsenburg w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Kirchheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Kirchheim – gmina  w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Kirchheim unter Teck – miasto  w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Kirchheim am Neckar – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Kirchheim am Ries – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Kirchheim an der Weinstraße – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Kirchheim bei München – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium
 Kirchheim in Schwaben – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Kirchheim – wspólnoty administracyjne